La saison 2018-2019 de l'Espérance sportive de Tunis est la  consécutive du club dans l'élite qui permet au club de disputer la Ligue I ainsi que la coupe de Tunisie. Le club joue aussi sa 23 et 24 Ligue des champions de la CAF en commençant par la phase des poules en 2018 et les seizièmes de finale en 2019.

Transferts

Mercato d'été

Mercato d'hiver

Effectif professionnel (2018-2019) 

|-

Matchs amicaux

Ligue des champions de la CAF

2018

2018-2019

Coupe arabe des clubs champions

Coupe du monde des clubs

Supercoupe de la CAF

Championnat de Tunisie 
Le barème de points servant à établir le classement se décompose ainsi :
 Victoire : 3 points
 Match nul : 1 point
 Défaite : 0 point

|valign=top align=left width=33%|

|}

Coupe de Tunisie

Supercoupe de Tunisie

Statistiques individuelles 
Mis à jour le

Meilleurs buteurs

Meilleurs passeurs

Notes et références 

2018
Tunis, Esperance